Biologia
 Aster (botânica), um gênero de plantas da família Asteraceae
 Callistephus chinensis, outro gênero de plantas da família Asteraceae, também chamado de Aster chinês
 Gêneros antigamente incluídos como Aster:
 Almutaster
 Canadanthus
 Doellingeria
 Eucephalus
 Ionactis
 Oligoneuron
 Oreostemma
 Sericocarpus
 Symphyotrichum

Outros usos
 ASTER de Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, dispositivo de sensoriamento remoto japonês
 1218 Aster, asteroide